Elias Smekens een Belgische presentator
Els Smekens is een Belgische danseres